SLP steht für:
 San Luis Potosí (Bundesstaat), mexikanischer Bundesstaat
 Sea level pressure (engl. für Druck auf Meereshöhe), siehe Luftdruck oder Barometrische Höhenformel #Reduktion auf Meereshöhe
 Standardisiertes Leistungsprofil, von der Bundeswehr verwendet zur Klassifizierung von Fremdsprachenkenntnissen
 Strukturlegeplan, Methode z. B. in der Krankenpflegeausbildung, um Handlungsabfolgen zu ordnen
 Sergio Lorenzo Pizzorno, Künstlername The SLP, siehe Sergio Pizzorno

Parteien:
 Partidul Social-Liberal, sozialliberale politische Partei in der Republik Moldau
 Sociaal-Liberale Partij, eine ehemalige linksliberale politische Partei in Belgien
 Sozial-Liberale Deutsche Partei, ehemaliger Name einer 1995 verbotenen rechtsextremen Partei, siehe Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei
 Sozialliberale Partei (Deutschland), politische Kleinpartei in Deutschland
 Sozialistische Linkspartei, politische Kleinpartei in Österreich

Unternehmen und Organisationen:
 Salzburger Landesverband für Psychotherapie, eine österreichische Landesorganisation von Psychotherapeuten 
 Sächsische Lokalrundfunk Dienstleistungsprogramm GmbH & Co., siehe Sachsen Funkpaket
 Sierra Leone Police
 Street Legal Performance, ein amerikanischer Autoteilehersteller

Technik:
 Service Location Protocol, ein Netzwerkprotokoll
 Standardlastprofil, Lastprofil in Strom- und Gasnetzen
 Straight-Line Program, ein Programmmodell aus der theoretischen Informatik
 System-Locked Preinstallation, Microsoft Windows Produktaktivierungssystem für OEM-Geräte

Abkürzung